Miguel Oliveira (Almada, 4 januari 1995) is een Portugees motorcoureur.

Carrière
Oliveira debuteerde in het wereldkampioenschap wegrace in 2011 in de 125cc-klasse op een Aprilia. In 2012 stapte hij over naar een Suter Honda, waar hij in de Grand Prix van Catalonië met een derde plaats zijn eerste podiumplaats behaalde. In 2013 behaalde hij op een Mahindra zijn eerste pole position tijdens de TT van Assen en behaalde hij met een zesde plaats zijn beste resultaat in het kampioenschap tot op heden. Ook in 2014 piekte hij in Assen met zijn enige podiumplaats van het seizoen. In 2015 behaalde hij op een KTM, na een tweede plaats in de Grand Prix van Frankrijk, zijn eerste overwinning in de Grand Prix van Italië, nadat hij vanaf een enigszins teleurstellende elfde plaats moest starten. Hiermee werd hij de eerste Portugees die ooit een Grand Prix op zijn naam wist te schrijven.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link
 

Portugees motorcoureur
MotoGP-coureur